Venustosynnema är ett släkte av svampar. Venustosynnema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Venustosynnema